Egalisierung  steht für:
 Ausgleich
 Anpassung
 Gleichstellung
 Egalisierung (Uniform)
 Genaues Übereinanderlegen von Karten

Siehe auch:

 Egalitarismus